Lemeschiwka (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Lemeschiwka (Horodnja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Horodnja
 Lemeschiwka (Jahotyn), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Jahotyn
 Lemeschiwka (Kalyniwka), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kalyniwka